Pedro López de Ayala (Vitòria, Àlaba, 1332 - Calahorra, La Rioja, 1407) polític, poeta i historiador castellà 
 Pedro López Elum (1944, Dénia- 2008, València), professor de la Universitat de València i catedràtic del Departament d'Història
 Pedro López Muñoz (Torrent, 1983), futbolista valencià 
 Pedro José López Ronda (València, 1973), pilotari valencià